Michael Ryan – attore attivo dagli anni 90
Michael Ryan – cavaliere irlandese
Michael Ryan – fumettista statunitense
Michael Ryan – hockeista su ghiaccio statunitense
Michael Ryan – maratoneta neozelandese
Michael Ryan – ostacolista australiano
Michael Ryan – produttore cinematografico e televisivo 
Michael Ryan – poeta statunitense
Michael Ryan – schermidore irlandese
Michael J. Ryan – maratoneta statunitense